San José eller San Jose kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 San José, Misiones, 
 San José de Piedra Blanca, 
 San José, Santa María,

Bolivia 

 San José de Chiquitos, 
 San José, Santa Cruz,

Colombia 

 San José de Pare (ort), Boyacá, 
 San José del Guaviare, ort, 
 San José de La Montaña (ort), Antioquia, 
 San José kommun, Caldas, 
 San José, Caldas, 
 San José, Nariño, 
 Roberto Payán (kommun i Colombia), Nariño,

Costa Rica 

 San José (provins), 
 San José, Alajuela, 
 San José, Costa Rica, landets huvudstad, 
 San José (kanton) – en kanton

Filippinerna 
 San Jose (Antique) – administrativ huvudort för provinsen Antique
 San Jose (Dinagatöarna) – administrativ huvudort för provinsen Dinagatöarna
 San Jose (Occidental Mindoro) – i provinsen Occidental Mindoro
 San Jose City – en stad i provinsen Nueva Ecija
 San Jose (Tarlac) – en kommun i Tarlac

Guatemala 

 San José Chacayá, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de San José (kommun i Guatemala, Petén), kommun, 
 San José, El Petén, 
 Municipio de San José (kommun i Guatemala, Departamento de Escuintla), kommun, Departamento de Escuintla, 
 Puerto San José (ort), Departamento de Escuintla,

Honduras 

 San José de Río Tinto, ort, Departamento de Olancho, 
 San José de Oriente, ort, Departamento de Santa Bárbara, 
 San José de Copán (ort), Departamento de Copán, 
 San José, Yoro, 
 San José, La Paz, kommun, La Paz, 
 San José kommun, Choluteca,

Mexiko 

 San José Piedra Gorda, ort, Hidalgo, Tepeji del Río de Ocampo, 
 San José Chiapa (ort), Puebla, 
 San José, Antiguo Morelos, 
 San José, Tetela de Ocampo, 
 Ciudad de Nanacamilpa, ort, Tlaxcala, Nanacamilpa de Mariano Arista, 
 San José, Tizimín, 
 San José de Valenzuela, ort, Chihuahua, Batopilas, 
 San José de Viñedo, ort, Durango, Gómez Palacio, 
 San José, Baviácora, 
 San José de Carranza, ort, Coahuila, Sierra Mojada, 
 San José, Hidalgo, Tlanchinol, 
 San José, Venustiano Carranza, 
 San José, Tepetzintla, 
 San José, Xiutetelco, 
 San José, Jonuta, 
 San José, Juchipila, 
 San José, Ocosingo, 
 San José, Quechultenango, 
 San José, Acolman, 
 San José, Coscomatepec, 
 San José, Unión Juárez, 
 San José, Santa Catarina, 
 San José, San Martín Peras, 
 San José, Tlacolulan, 
 San José, Magdalena Tequisistlán, 
 San José, Atzacan, 
 San José, Acapulco de Juárez, 
 San José, San Lorenzo Texmelúcan, 
 San José, Texcaltitlán, 
 San José, Macuspana, 
 San José, Xilitla, 
 San José, Ocozocoautla de Espinosa, 
 San José, Coyuca de Catalán, 
 San José, San Antonio Sinicahua, 
 San José, Copainalá, 
 San José, Coronango, 
 San José, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 San José, Cuautinchán, 
 San José, Santa María Tonameca, 
 San José, Amatenango de la Frontera, 
 San José, Mexico City, 
 San José, Siltepec, 
 San José, Acatepec, 
 San José, Mazapa de Madero, 
 San José, Encarnación de Díaz, 
 San José, Hidalgotitlán, 
 San José, Xochiapulco, 
 San José Estancia Grande (ort), Oaxaca, 
 San José Chiltepec (ort), Oaxaca, 
 San José del Cabo – en stad i delstaten Baja California Sur, 
 San José, Nicolás Romero, delstaten Mexiko,

Nicaragua 

 San José de los Remates, kommun, Boaco,

Spanien 

 San José (Almería), 
 Sant Josep de sa Talaia (kommun), Balearerna, Illes Balears, 
 San José del Valle – en ort i provinsen Cádiz

Uruguay 

 San José (departement),

USA 

 San Jose, Kalifornien, countyhuvudort, Santa Clara County, 
 San Jose International Airport

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar